Километро 14.5 има више значења:

 Километро 14.5 (Тлалпан), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Километро 14.5 (Окојукан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику